Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2015 war die fünfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Dynamische Pyramide. Sie fand vom 22. bis 25. Oktober 2015 im Holiday Club Saimaa in Imatra (Finnland) statt.

Weltmeister wurde der Kirgise Dastan Lepschakow, der im Finale den Weißrussen Jauhen Saltouski mit 7:1 besiegte. Die Russen Andrei Freise und Nikita Liwada belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Kirgise Kanybek Sagynbajew, der im Achtelfinale gegen Älibek Omarow ausschied.

Modus 
Die 61 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 bis Finale

Einzelnachweise 

2015
Billardveranstaltung 2015
Sport (Imatra)
Billardturnier in Finnland